

Patronyme Lerouge 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Lerouge, pharmacien de l'expédition d'Égypte ;
 Bernard Michel Henri Lerouge (1786-1841), homme politique français ;
 Emmanuel Lerouge (1904-1944), résistant et homme politique français ;
 Jacques Lerouge (1955-), auteur de bande dessinée ;
 Loïc Lerouge (1977-), athlète français ;
 Stéphane Lerouge, restaurateur de bandes originales de film.

Voir aussi

Autres 
 L'Affaire Lerouge, roman policier.

Patronyme Le Rouge 
 Homonymes du patronyme Le Rouge

Homonymie de patronyme